

Persone 
 Giuditta Levato – prima vittima negli scontri del 1946 
Leonardo Levato – vescovo di Belcastro fino al 1533
 Mauricio Levato – ex calciatore argentino

Altro 
Levato – attributo araldico

Pagine correlate 
Levati